muzyka
 „Love Hurts” – piosenka z 1960 r. (pierwotnie nagrana przez duet The Everly Brothers, a spopularyzowana w połowie lat 70. przez grupę Nazareth)
 „Love Hurts” – singel grupy Incubus z 2008 r.
 Love Hurts – album studyjny amerykańskiej piosenkarki Cher